M9, M.9 ou M09 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Beretta 92, un pistolet italien ;
 Macchi M.9, un hydravion militaire italien ;
 Miles M.9 Master, un avion d’instruction britannique ;
 M9, un autre nom du PGM-11 Redstone.

Photographie 
 M9, un appareil photo de la marque Leica Allemagne.

Sciences 
Astronomie
 Messier 9, un amas globulaire.

Médecine
 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs (M09), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC M09, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Télécommunications 
 HTC One M9, un smartphone de la marque taïwanaise HTC.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute biélorusse M9, rocade autoroutière de Minsk ;
  Autoroute hongroise M9 reliant Szekszárd à Bogyiszló ;
  Autoroute irlandaise M9 reliant Newbridge à Waterford ;
  Autoroute britannique M9 reliant Édimbourg à Stirling ;
  Autoroute russe M9 reliant Moscou à la frontière lettone.

Aviation 
 .

Route 
  Route ukrainienne M09 reliant Lviv à la frontière polonaise.

Signalisation routière
 Panonceau d'indications diverses en France.

Train
 M9 est une série de locomotives du Sri Lanka construite par Alstom.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres